Ржепішевський Олександр Іванович (1879—1930) — архітектор в стилі модерн, що працював переважно в місті Харків.
 Ржепішевський Костянтин Іванович  (* 1953)  — український державний і політичний діяч, дипломат; депутат Одеської міської ради VI скликання.

Прізвища
Українські прізвища
Польські прізвища